Denne liste over fredede bygninger i Fredensborg Kommune viser alle fredede bygninger i Fredensborg Kommune, bortset fra kirker. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede fortidsminder i Fredensborg Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Fredensborg Kommune
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Fredensborg Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments